

Nom de famille 

 Édouard-Auguste Imer (1820-1881), négociant et peintre français ;
 Florian Imer (1898-1981), juriste suisse ;
 Mathilde Imer (1990-), militante écologiste française ;
 Teresa Imer (1723-1797), chanteuse, directrice de théâtre et salonnière italienne ;

Toponyme 

 Imer, commune italienne

Sigle 
 IMER : l'institut mexicain de la radio